Sævarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Birkir Sævarsson (né en 1984), footballeur islandais ;
 Jónas Sævarsson (né en 1983), footballeur islandais.

Notes et références